Collemopsidium — рід грибів родини Xanthopyreniaceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Collemopsidium відносять 29 видів:

Примітки

Джерела 
 Nylander, W. 1881. Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. Contin. XXXV. Flora (Regensburg). 64:2-8 - P.6

Роди грибів